Ustinova (Устинова) puede referirse a:

 Natalia Ustinova es una nadadora soviética retirada especializada en pruebas de estilo libre, donde consiguió ser medallista de bronce olímpica en 1964 en los 4 x 100 metros estilos.
 Tatiana Ustinova escritoras de Rusia